Scopulariella är ett släkte av svampar. Scopulariella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Scopulariella